Житомирский трамвай — узкоколейная система электрического трамвая, которая действует в городе Житомире. Когда-то трамваи были основным транспортом губернского Житомира, но впоследствии, в советский период, от развитой системы остался лишь один маршрут.

История

Грузовой трамвай 
В 1895 году городская власть Житомира заключила консессионный договор с предпринимателем Лихачёвым о строительстве конного грузового трамвая от железнодорожного вокзала к Богунской лесопилке. В феврале 1896 года договор перешёл к предпринимателю Лазарю Полякову, который, доказав бесперспективность конной тяги, добился её замены в договоре на электрическую.

В мае 1897 года был открыт житомирский грузовой трамвай. Линия проходила по территории нынешней тюрьмы, улицами Сенной, , и , дальше — , через речку Каменку к Богунской лесопилке. Ширина колеи составляла 1000 мм. С Богунской лесопилки к вокзалу перевозили лес, а в обратном направлении, к мельнице, — зерно. Впоследствии планировалось внедрить пассажирское движение, однако этого не случилось. О последующей судьбе житомирского грузового трамвая ничего не известно.

Зарождение пассажирского трамвая 
Житомирский пассажирский трамвай был открыт 22 августа 1899 года Компанией городских и пригородных трамвайных путей России. Действовали четыре линии: Киевская (маршрут № 1), Чудновская (маршрут № 2), Бердичевская (маршрут № 3) и Вильская (маршрут № 4). Все они были одноколейными.

Таким образом, Житомир стал пятым на территории современной Украины городом, в котором была создана система электрического трамвая (после Киева, Екатеринослава, Елисаветграда и Севастополя).

В 1901 году Бердичевская линия продлена к . В 1909 году открыта Московская линия (маршрут № 5). Она соединила киевскую линию с Житним рынком. В 1914 году Московскую линию продлили к Сенному рынку, а Киевская несколько продлена от вокзала к пересечению нынешних улиц Вокзальной, Бориса Тена и Витрука.

Накануне Первой мировой войны планировалось открыть ещё пять трамвайных маршрутов.

В 1918—1920 годах система не работала. В 1921 году от конечной остановки пятого маршрута на Московской улице был построен тупик к линии грузового трамвая (в северную сторону). В 1935 году Вильская линия продлена к Богунскому мосту.

Во время Великой Отечественной войны 
В результате военных действий в 1941 году прекращено движение по Московской и Вильской линиям.

Оккупанты использовали трамвай для перевозки угля с вокзала к электростанции. Так, к Киевской линии было достроено ответвление Товарно-Грузовым переулком и улицей Ипподромной непосредственно к железнодорожным путям, к Бердичевской линии было достроено ответвление к электростанции по ул. Жуйко. Таком образом, с 1941 года Товарно-грузовым переулком, улицами Киевской, Большой Бердичевской и Жуйко курсировал грузовой трамвай. Использовались переоборудованные пассажирские вагоны. Такой маршрут проектировали ещё в 1934 году (даже были куплены рельсы), поэтому после войны его эксплуатация продлилась. Грузовые перевозки трамваем прекратили лишь в 1953 году, когда к электростанции проложили железнодорожную ветку, которой сейчас не существует (демонтирована в середине 2000-х годов).

В 1944 году было возобновлено движение по Московской линии, а Вильская заработала лишь в 1948 году. Но маршрут функционировал как два отдельных участка: от центра к  и от  к чулочной фабрике. Первый участок входил в трамвайную систему, а вторая была оторванной — там использовались старые вагоны первых выпусков. Расстояние между двумя участками пассажиры преодолевали пешком. Заново Вильскую линию соединили в 1950 году.

Сокращение сети 
В 1955 году началась подготовка к внедрению в Житомире троллейбусного движения. Во избежание дублирования троллейбусных маршрутов трамвайными, в 1955 году рельсы с улицы Ленина перенесены на параллельную улицу  (Киевская линия); в 1956 году — конечные остановки перенесены с площади   на соседнюю площадь Победы; в 1958 году — рельсы с ул.  перенесены на параллельные улицы  и Льва Толстого (Бердичевская линия).

Для предотвращения дублирования маршрутов в связи с прокладкой троллейбусных маршрутов по трамвайным, последние прекращают свою работу: Киевская (1965), Чудновская (точная дата закрытия неизвестна) и Вильская (1964) линии были ликвидированы. В 1974 году закрыта и Бердичевская линия — после перенесения с ул. Большой Бердичевской на ул.  маршрут потерял популярность, потому что, практически, стал экспрессом «Центр-Смолянка» из-за того, что пролегал через малоэтажную застройку.

Таким образом, с 1974 года действует единственный, пятый трамвайный маршрут, который с этого времени теряет номер. Однако, на фоне закрытия других, в затруднительных для житомирского трамвая времена, этот маршрут продолжал развиваться. Так, в 1961 году построена линия улицами  и , с конечной остановкой неподалёку от . Линия сначала была одноколейной, впоследствии перешитая на двухколейную. В 1963 году линия достроена к льнокомбинату.

1980-е - наши дни 
В 1977 году трамвайное депо перенесено с ул.  в новое трамвайно-троллейбусное депо № 2.

В 2021 году был демонтирован поворот из депо в сторону Льнокомбината. В марте 2022 года на протяжении двух недель трамвай курсировал по сокращенному маршруту "Пл. Победы" - ТТД №2.

Из-за произошедших ударов по энергетической инфраструктуре, 19 октября 2022 г. трамваи на маршруты не выехали. Частично курсирование трамвая было восстановлено 26 октября. В результате повторных ударов и возникшего дефицита в энергосистеме, движение трамваев было остановлено 16 ноября.

7 февраля 2023 года взамен неработающего трамвая был пущен временный автобусный маршрут «Площадь Победы — Мясокомбинат» с маршрутом движения: Площадь Победы — ул. Михаила Грушевского — ул. Небесной Сотни — ул. Бориса Тена —  ул. Ивана Слёты — ул. Шевченко — ул. Витрука —  ул. Королёва — ул. Сергея Параджанова  — Мясокомбинат  — ул. Сергея Параджанова — ул. Королёва — ул. Витрука — ул. Шевченко — ул. Ивана Слёты — ул. Бориса Тена — ул. Хлебная — ул. Михаила Грушевского — площадь Победы.

1 марта 2023 трамвайное движение было восстановлено , но 9 марта в результате повторных ударов по энергетической инфраструктуре движение электротранспорта было остановлено.

Маршруты 
Сегодня в Житомире действует только один трамвайный маршрут: «Площадь Победы — ул. Михаила Грушевского — ул. Небесной сотни — ул. Бориса Тена — ул. Восточная — ул. Королёва — ул. Сергея Параджанова — Льнокомбинат». На данный момент существует без номера, но когда-то это был маршрут № 5 (Московская линия).

Во времена развития Житомирского трамвая в городе действовали также такие маршруты:

В таблице для маршрутов 1-4 указаны топонимические названия на момент их закрытия.

Планировавшиеся

Стоимость проезда 
Стоимость билета 6 гривен. Билеты можно приобрести у кондуктора. Существуют проездные е-билеты (электронные карты с различным лимитированным количеством поездок), а также имеется возможность оплатить бесконтактным способом с помощью карт Visa или QR-кода. При бесконтактной оплате стоимость проезда - 5 гривен, при оплате E-билетом или картой житомирянина - 4 грн.

С 29 января 2022 г. стоимость проезда была повышена: при оплате наличными или банковскими картами до 8 грн., транспортной картой или картой житомирянина - 6 грн., ученикам по транспортной карте до 3 грн., пенсионерами и инвалидам III группы до 4 грн.

Подвижной состав 
 Tatra KT4-SU — 17 вагонов, № 21, 24—26, 29—31, 33-35, 37-380, 153, 164, 169, 205, 211.
 Tatra T4-SU — 2 вагона.

Перспективы 
В разные годы выдвигались проекты расширения трамвайной системы: и возобновление движения к вокзалу, и строительство линий по ул. Ватутина, Щорса, Мануильского, на Малёванку и другие, но пока они остались проектами.

Примечания

Ссылки 
Схемы
 Действующая схема трамвайных маршрутов Житомира
 Схема изменений трамвайных маршрутов Житомира в период 1957—1977 гг.
 Схема изменений трамвайных маршрутов Житомира в период 1899—1957 гг.

Фотографии
 Информация о житомирском электротранспорте на transphoto.ru
 Житомирский городской электротранспорт
 
 Житомирский электротранспорт на сайте photo.tramvaj.ru
 Житомирский электротранспорт на сайте «Электротранспорт Украины»

См. также 
 Житомирский троллейбус

Литература 
 , ISBN 966-7390-54-3.
 В. Ф. Веклич, Л. В. Збарский Проблемы и перспективы развития трамвайного транспорта в Украинской ССР — К.:Общество «Знание» УССР, 1980
 Электротранспорт Украины: Энциклопедический путеводитель / Сергей Тархов, Кость Козлов, Ааре Оландер. — Киев: Сидоренко В. Б., 2010. — 912 с.: ил., схемы. — ISBN 978-966-2321-11-1.

Трамвайные системы Украины
Транспорт Житомира
Трамвайные системы по алфавиту